Irbit může být:

 Irbit (město) – město ve Sverdlovské oblasti v Ruské federaci
 Irbit (řeka) – řeka ve Sverdlovské oblasti v Ruské federaci, přítok Nicy